Вопро́с:
 Вопрос — форма мысли, выраженная в языке предложением, которое произносят или пишут, когда хотят что-нибудь спросить.
 Вопрос () — имя, использовавшееся несколькими супергероями комиксов во Вселенной DC.
 Вопрос — формальное предложение одного из участников к собранию принять то или иное решение.

См. также 
 ? (значения)